Иаков:

 Яков (имя) — библейское (еврейское) имя .

Библия 
 Иаков () — в Пятикнижии, младший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, прародитель Двенадцати израильских колен.
 Иаков (сын Матфана) — отец Иосифа Обручника.
 Иаков Зеведеев (Иаков Старший) — один из двенадцати апостолов Христа; упоминается в Новом Завете.
 Иаков Алфеев (Иаков Младший) — один из двенадцати апостолов Христа; упоминается в Новом Завете.
 Иаков — апостол из числа 70, называемый «брат Господень».

Правители 
 Иаков (1610—1682) — герцог курляндский из дома Кетлеров, сын герцога Вильгельма и прусской принцессы Софии.
 Иаков I (1566—1625) — английский король (1603—1625), он же Иаков VI — шотландский король (156—1625).
 Иаков I (1394—1437) — шотландский король (1406—1437).
 Иаков I Завоеватель (Хайме I Арагонский; 1208—1276) — король Арагона (1213—1276).
 Иаков II (1633—1701) — английский король (1685—1688), он же Иаков VII — шотландский король (1685—1688).
 Иаков II (1430—1460) — шотландский король (1437—1460).
 Иаков III (1452—1488) — шотландский король (1460—1488).
 Иаков III (1688—1766) — претендент на английский и шотландский трон.
 Иаков IV (1472—1513) — шотландский король (1488—1513).
 Иаков V (1512—1542) — шотландский король (1513—1542).

Деятели церкви 
 Иаков (ум. 1392) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский.
 Иаков II (1803—1865) — папа и патриарх Александрийский в 1861—1865 годах.

 Иаков Барадей (конец V века или начало VI века — 578) — сирийский монах-монофизит, приор монастыря Фазилте, епископ Эдессы, основатель Сирийской (Сиро-яковитской) православной церкви.
 Иаков Боровичский (ум. ок. 1452) — святой Русской церкви, боровичский и новгородский чудотворец.
 Иаков Галичский (Галицкий; ум. во 2-й половине XV века) — святой Русской церкви, преподобный.
 Иаков Железноборовский (вторая половина XIV века — 1442) — русский православный святой, преподобный.
 Иаков из Марке (1393—1476) — итальянский монах-францисканец, католический святой.
 Иаков Низибийский (ум. 350) — один из Отцов Церкви.
 Иаков Отшельник (IV век — после 456 года) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный. Память — .
 Иаков Персянин (ум. 421) — христианский святой, великомученик.
 Иаков Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный. Память — .
 Иаков Черноризец — православный монах, мыслитель и писатель.

 Иаков (Аккерсдейк) (1914—1991) — архиепископ Гаагский и Нидерландский Русской православной церкви.
 Иаков (Блонницкий) (1711—1774) — иеромонах Русской православной церкви, русский филолог.
 Иаков (Вечерков) (1792?—1850) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
 Иаков (Вирвос) (1901—1976) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Христопольский.
 Иаков (Воронковский)  (ум. 1774) — игумен Выдубицкого монастыря РПЦ и духовный писатель. 
 Иаков (Гарматис) (1928—2017) — епископ Константинопольского патриархата, митрополит Чикагский в составе Американской архиепископии.
 Иаков (Дзанаварис) (1920—1971) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Германский, ипертим и экзарх Центральной Европы.
 Иаков (Димопуло) (ок. 1855 1924) — архимандрит Константинопольской православной церкви, настоятель подворья Константинопольского патриархата в Москве.
 Иаков (Домский) (1823—1889) — епископ Якутский и Вилюйский, писатель, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.
 Иаков (Заика) (1900—1983) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Нежинский.
 Иаков (Капенекас) (1921—2012) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Скифопольский (2003—2012).
 Иаков (Карп) (1865—1943) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Елгавский, викарий Рижской епархии.
 Иаков (Костючук) (род. 1966) — епископ Польской православной церкви, епископ Белостокский и Гданьский.
 Иаков (Кривцов) (ок. 1797—1876) — подвижник, основатель богоугодных заведений в Бессарабской губернии. 
 Иаков (Кротков) (1810 или 1812 1885) — епископ Русской православной церкви, епископ Муромский, викарий Владимирской епархии.
 Иаков (Кукузис) (1911—2005) — епископ Константинопольской православной церкви, глава греческой православной архиепископии Северной и Южной Америки.
 Иаков (Макарчук) (род. 1952) — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Дрогобычский и Самборский.
 Иаков (Маскаев) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Барнаульский.
 Иаков (Немоловский) (1862—1935) — обновленческий епископ Староконстантиновский.
 Иаков (Омучский) (ум. 1412) — преподобный Русской православной церкви, устроитель Феофиловой пустыни.
 Иаков (Панчук) (1931—2004) — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Луцкий и Волынский, епископ Почаевский, викарий Тернопольской епархии.
 Иаков (Пахис) (1932—2013) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Арголидский.
 Иаков (Пилилис) (1927—2018) — архиерей Константинопольской православной церкви на покое, епископ Катанский.
 Иаков (Поспелов) (1817—1896) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Кирилло-Белозерского монастыря.
 Иаков (Пятницкий) (1844—1922) — епископ Русской православной церкви, митрополит Томский.
 Иаков (Софрониадис) (1947—2018) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Принцевых островов, ипертим и экзарх Пропонтиды.
 Иаков (Стефанидис) (1916—1965) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Иконийский, ипертим и экзарх всей Ликаонии.
 Иаков (Тасев) (род. 1956) — епископ Болгарской православной церкви на покое, епископ Месемврийский.
 Иаков (Тисленко) (род. 1960) — епископ Русской православной церкви, епископ Нарьян-Марский и Мезенский.
 Иаков (Тумбс) (1887—1970) — предстоятель малочисленной неканонической юрисдикции «Православная Американская Церковь».
 Иаков (Цаликис) (1920—1990) — старец, прославленный в лике святых
 Иаков (Цигунис) (род. 1966) — викарный епископ Австралийской архиепископии Константинопольской православной церкви с титулом «Мититупольский».
 Иаков (Шубский) (ум. 1790) — архимандрит Русской православной церкви. 
 Иаков (Якобашвили) (род. 1962) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Бодбийский.
 Иаков (Яннакис) (род. 1978) — предстоятель неканонической православной юрисдикции «Истинно-православная церковь Греции».

Прочие 
 Иаков Ворагинский (Jakobus de Voragine, 1230, Ворагин —1298) — итальянский духовный писатель.
 Иаков из Стршибра или Иакубек (Jakoubek ze Strzyba, 1373, Стрижиб — 1429) — друг и последователь Яна Гуса.
 Иаков Маркович — галицкий дворский (боярин).
 Иаков Фёдорович — новгородский посадник.
 Иаков Хотов — новгородский воевода.
 Иаков Цуртавели — грузинский писатель V века.
 Иаков Черноризец — летописец.

Названия 
 Иаковиты (или якобиты) — приверженцы изгнанного в 1688 английского короля Иакова II и его потомков.
 Иаковиты — название сирийских монофизитов, во главе которых в VI веке стоял Иаков Цанцала.
 Лестница Иакова — лестница из сна Иакова, соединяющая землю и Небо.

Примечания